L'Elite Cup 2018 è stata la 3ª edizione dell'omonima competizione portoghese di hockey su pista. Il torneo ha avuto luogo dal 28 al 30 settembre 2018. 

A conquistare il trofeo è stato lo  al secondo successo nella sua storia.

Squadre partecipanti 
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine della 1ª Divisão 2017-2018.

Risultati

Tabellone principale

Tabellone 5º/8º posto

Collegamenti esterni 
 
 

Elite Cup di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2018
Competizioni sportive a Portimão